Datenschutzrichtlinie steht für:

 Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzrichtlinie), die 2018 außer Kraft getretene Vorgängerregelung der Datenschutz-Grundverordnung
 Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation, Richtlinie 2002/58/EG
 Richtlinie (EU) 2016/680 über den Datenschutz im Bereich Justiz und innere Sicherheit

Siehe auch:
 Datenschutz-Grundverordnung